Яшлік — назва населених пунктів в Узбекистані:
 Яшлік — міське селище в Навоїйській області
 Яшлік — міське селище в Ташкентській області